Unt ist der Familienname folgender Personen:

 Mati Unt (1944–2005), estnischer Schriftsteller

UNT steht als Abkürzung für:

 ein Message-Trailer-Segment in EDIFACT-Nachrichten
 Universidad Nacional de Tucumán, argentinische Universität
 University of North Texas, eine öffentliche Universität in Denton, im US-Bundesstaat Texas
 Flugplatz Unst (IATA-Code), Flugplatz auf Unst, Shetlands, Schottland

UNT